Виља Емилијано Запата има више значења:

 Виља Емилијано Запата, Ехидо Модело (Тизапан ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Виља Емилијано Запата, Естораз (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Виља Емилијано Запата (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виља Емилијано Запата, Ел Каризал (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику